

Fumetto 
 Giant Robot – manga di Mitsuteru Yokoyama del 1967
 Giant Robot - Chikyū no moe tsukiru hi (ジャイアントロボ 地球の燃え尽きる日) – manga di Yasunari Toda del 2006, tratto dalla serie animata Giant Robot: Il giorno in cui la Terra si fermò

Musica 
 Giant Robot – gruppo musicale fondato da Buckethead
 Giant Robot – demo di Buckethead del 1991
 Giant Robot – album di Buckethead del 1994
 Giant Robot – album dei Giant Robot del 1996

Televisione 
 Giant Robot – serie televisiva giapponese del 1967 tratta dal manga omonimo
 Giant Robot - Il giorno in cui la Terra si fermò – OAV prodotto dal 1992 al 1998, tratto dal manga
 GR - Giant Robo (ジャイアントロボ) – serie televisiva animata del 2007